Jean Aimé Pierre Guerrier ou Jean Guerrier ( – ) est un officier français, mort pour la France.

Il rejoint le  Régiment de Zouaves - Commando en  et participe à la Campagne de Libération de la France au sein de la  armée, notamment il prend part aux batailles de Roches-lès-Blamont et de la poche de Colmar. Pour ses actions successives, il sera cité à l'Ordre de la Division et décoré de la Croix de Guerre 1939-1945 avec Étoile d'Argent en .

En 1945, il intègre l'École Militaire Inter Armes, Série (Promotion "Victoire") de Coëtquidan, et est promu Sous-Lieutenant en . En 1946, il rentre à l'École d'Application d'Infanterie au Camp d'Auvour.

Il rejoint le Dépôt commun des régiments étrangers (DCRE) à Sidi-bel-Abbès en 1947 puis est affecté comme chef de section à la 13e Demi-Brigade de Légion Étrangère ( DBLE) en Indochine. Il est promu Lieutenant en .

Il tombe, mortellement blessé, à la tête de sa section le  à Thủ Dầu Một, Bình Dương, Cochinchine. Pour ses actions, il est cité à l'Ordre de l'Armée et est décoré de la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur, de la Croix de Guerre des Théâtres d'Opérations Extérieurs avec Palme, et de la Médaille Coloniale avec agrafe "Extrême-Orient".

Décorations

Intitulés 
Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur
Croix de Guerre 1939-1945 avec Étoile d'Argent
Croix de Guerre des Théâtres d'Opérations Extérieurs avec palme
Médaille Coloniale avec agrafe "Extrême-Orient"
Médaille Commémorative de la Guerre 1939-1945 avec agrafes "Libération" et "Allemagne"
Médaille Commémorative de la Campagne d'Indochine

Citations 
 Caporal-chef Jean Guerrier : 
Citation à l'Ordre de la Division, S.P.70526. le , Le Lt Colonel Aumeran, Cdt le  Rgt de Zouaves

 Lieutenant Jean Guerrier : 
Citation à l'Ordre de l'Armée

Hommages 
Son nom figure au Monument aux Morts de la Légion Etrangère à  Puyloubier, en lettres d'or dans la crypte de la Légion Étrangère à Aubagne, et aux Plaques commémoratives de l'École Militaire d'Infanterie à Montpellier.

Références 

Naissance à Fort-de-France
Naissance en février 1925
Décès en juillet 1949
Chevalier de la Légion d'honneur
Titulaire de la croix de guerre 1939-1945
Officier de Légion étrangère
Titulaire de la croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs
Décès à 24 ans
Militaire français mort pendant la guerre d'Indochine